Игрок месяца — награда лучшему бейсболисту в МЛБ, вручаемая по итогам каждого месяца в течение сезона. Награда начала свою историю с 4 июня 1958 года в Национальной лиге. Голосуют бейсбольные журналисты со всей Америки. Американская лига присоединилась в 1974 году.

Награды 
В скобках показана в который раз игрок удостоился этой награды:

|}

Ссылки 
 Baseball-Almanac.com
 Players of the Month winners

Игрок месяца
Появились в 1958 году